Roxlo ist der Nachname der folgenden Personen:

 Carlos Roxlo (1861–1926), uruguayischer Politiker
 Conrado Nalé Roxlo (1898–1971), argentinischer Schriftsteller